R. c. Morgentaler peut référer à deux jugements de la Cour suprême du Canada :

R. c. Morgentaler (1988)
R. c. Morgentaler (1993)